El término angelote hace referencia a 

Angelote, nombre común del pez Squatina squatina
Angelote, representación en forma de ángel
Angelote, amor mío, cuento de Javier Vásconez publicado en 1982